Александр Дубов:
 Дубов, Александр Исаакович (Семён Чайка; род. 1967) — российский радиоведущий.
 Дубов, Александр Васильевич (род. 1955) — депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва.
 Дубов, Александр Павлович (1926—1941) — пионер-герой Великой Отечественной войны, партизан-разведчик.